Das London Masters 1989 war ein professionelles Snookerturnier der Saison 1988/89. Es wurde vom September 1988 bis zum 23. Mai 1989 im Cafe Royal in London ausgetragen. Der lange Zeitraum wurde dadurch verursacht, dass pro Woche nur ein Spiel ausgetragen wurde.

Im Finale besiegte Stephen Hendry den Engländer John Parrott mit 4:2. Während des von Continental Airlines gesponserten Turniers wurde kein Century-Break gespielt.

Preisgeld 
Das Preisgeld betrug insgesamt 50.000 ₤.

Turnierplan 
Zum Turnier waren acht Spieler eingeladen.

Finale 
Hendry gewann den ersten Frame, geriet dann aber mit 1:2 in Rückstand. Durch ein 53er-Break konnte er ausgleichen und gewann auch die zwei folgenden Frames, sodass Hendry das Turnier gewann.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1988
Snookerveranstaltung 1989
1989